Round and Round hace referencia a varios artículos:

 «Around and Around» (1958), canción de Chuck Berry. 
 «Round and Round» (1984), canción de la banda de glam metal Ratt.
 «Round & Round» (1989), canción de la banda de synth pop New Order.
 «Round & Round» (2010), canción de la banda de pop Selena Gomez & the Scene.